Келсо има више значења:
 Келсо (Вашингтон)
 Келсо (Мисури)